Hunker ou Hunkers peut faire référence à :
 Hunker, un borough du comté de Westmoreland, en Pennsylvanie, aux États-Unis.
 , un écrivain, expert en cybersécurité.
 , une faction du Parti démocrate (États-Unis), au .